Erdmannsdorf ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Erdmannsdorf (Augustusburg), Ortsteil der Stadt Augustusburg, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Erdmannsdorf (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Erdmannsdorf (Lippersdorf-Erdmannsdorf), Ortsteil der Gemeinde Lippersdorf-Erdmannsdorf, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 eine Wüstung bei Gottleuba, siehe Bad Gottleuba-Berggießhübel

 Erdmannsdorf (Gemeinden Andrichsfurt, Peterskirchen), Ortsteil von Furt in den Gemeinden Andrichsfurt und Peterskirchen, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Erdmannsdorf (Gemeinde Gutau), Katastralgemeinde und Ortschaft von Gutau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Erdmannsdorf (Gemeinde Neufelden), Ort bei Neufelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Erdmannsdorf (Gemeinden Niederwaldkirchen, St. Martin), Ortsteil von St. Martin im Mühlkreis und Niederwaldkirchen, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Erdmannsdorf (Gemeinde Pfarrkirchen), Ortsteil von Pfarrkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
historisch:
 Mysłakowice, Ort im schlesischen Riesengebirge (Zillerthal-Erdmannsdorf)
 Nové Zálužné, Ortsteil der Gemeinde Radkov u Vítkova in Tschechien

Erdmannsdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Ferdinand von Erdmannsdorf (1774–1845), deutscher Forstbeamter und Rittergutsbesitzer

Siehe auch:
 Erdmannsdorff
 Erdmannsdorffer
 Erdmannsdörffer